Воздушное наблюдение, оповещение и связь (ВНОС) — комплекс первичных мероприятий противовоздушной обороны для своевременного предупреждения о воздушных налётах противника. В СССР осуществлялись отдельно по линии военных властей и гражданских властей для предупреждения жертв среди мирного населения, уведомления о заброске противником десанта и др. действиях воздушного противника.

 Войска ВНОС (ВВНОС) — регулярные военизированные формирования.
 Служба ВНОС — дежурства, организованные локальными партийно-советскими органами на местах силами местных граждан.